

Річки 
 Довжанка — річка у Білорусі, права притока Друті
 Довжанка — річка в Україні в межах Тернопільської області, права притока Серету
 Довжанка — річка в Українських Карпатах, ліва притока Завадки

Села

Довжанка — Миколаївська область, Доманівський район
 Довжанка — Одеська область, Подільський район
 Довжанка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Довжанка — Харківська область, Великобурлуцький район